Пётр Григорьевич Карамушко
 Карамушко, Пётр Григорьевич (1916—2002) — советский военный деятель, капитан 3-го ранга Военно-морского флота СССР, Герой Советского Союза (1943).
 Карамушко, Пётр Григорьевич (1908 — ?) — советский военный деятель, полковник.